Ormö eller Ormön kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Queimada Grande, även känd som ”Ormön” på grund av den rikliga förekomsten av ormar.

Sverige 

 Ormö (naturreservat), Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 
 Ormön, Östhammars kommun, ö, Östhammars kommun,

Ukraina 

 Ormön, Ukraina,

Åland 

 Ormö (Brändö, Åland),